Recenze, z lat. re-censeó (znovu) posoudit, zhodnotit, může znamenat:
 recenze – písemné posouzení díla vypracované odborníkem v oboru, do něhož dílo spadá, o němž dílo pojednává
 uživatelská recenze – nový a populární zdroj informací sdílených běžnými uživateli
 kritické vydání – opravený text staršího díla
 recenze (starověký Řím) – cenzorská přehlídka v antickém Římě
 recenze (hodnocení) – hodnocení produktu nebo služby jednotlivcem či institucí
 recenzní časopis – odborná periodická publikace, která z velké části obsahuje recenze, kriticky hodnotící novou literaturu, aktuální stav vědeckého výzkumu apod. (angl. review journal, reviewing journal)
 recenzní výtisk – výtisk knihy nebo jiného druhu dokumentu, který jeho vydavatel zasílá bezplatně redakcím hromadných sdělovacích prostředků za účelem recenzování daného díla v tisku nebo jiných médiích (angl. review copy)

Související články 
 Agregátor recenzí
 Kritika
 Recenzní řízení
 Recenzovaný časopis